

Населені пункти та їхні частини

 Яблонка — гміна в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Яблонка — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яблонка — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Яблонка — село в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Яблонка — село в гміні Браніце Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Яблонка — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Яблонка — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яблонка — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яблонка — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Яблонка — частина села Яблонна в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Яблонка — частина села Котаршин у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Яблонка — частина села Старе Яблонкі в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яблонка — колонія в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Яблонка — осада в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Яблонка — село, громада округу Миява, Тренчинський край.
 Яблонка — річка, права притока Вагу.

Див. також 
 Яблонка (Підкарпатське воєводство)

Примітки